Деніс «Фергі» Фредеріксен (1951–2014) — американський співак, колишній вокаліст гурту «Toto».
 Йонню Фредеріксен ( 1975) — данський керлінгіст, багаторазовий призер чемпіонатів Європи.
 Клаус Йорт Фредеріксен ( 1947) — данський юрист і політик.
 Метте Фредеріксен ( 1977) — данська політична діячка, Прем'єр-міністр Данії з 27 червня 2019.
 Нільс Фредеріксен ( 1970) — данський футбольний тренер.

Данські прізвища